Tetricus I, Gallo-Romeins keizer (271-274)
 Tetricus II, diens zoon, Gallo-Romeins keizer (273--274)